Il singolare del torneo di tennis Cidade de Vigo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Andújar che ha battuto in finale Marco Crugnola 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Santiago Ventura (quarti di finale)

 Alberto Martín (secondo turno)
 Pablo Andújar (Campione)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2008